

Astronomia 
 129234 Silly – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Belgio
 Silly – comune nella provincia vallona dell'Hainaut
 Burkina Faso
 Silly – dipartimento nella Regione del Centro-Ovest
 Francia
 Silly-le-Long – comune nella regione dell'Alta Francia
 Silly-Tillard – comune nella regione dell'Alta Francia

Musica 
 Silly Boy Blue – brano di David Bowie del 1967
 Silly Love – singolo del gruppo britannico 10cc pubblicato nel 1974
 Silly Thing – canzone dei Sex Pistols del 1979
 Silly Wizard – gruppo di folk scozzese nato ad Edimburgo nel 1971

Altro 
 Silly season – espressione anglosassone riferita a notizie frivole